Улус-Мозжуха — посёлок  на западной окраине города Кемерово. Административно был подчинён администрации Заводского района города Кемерово. Посёлок Улус-Мозжуха — «анклав» городского частного сектора Кемерова, оторванный от общей жилой территории. Здесь расположена граница города и сельской местности. И, . В летний период население посёлка увеличивается за счёт приезжих дачников. Входит в состав административного участка 62 Заводского района (с населением 3000 человек).

География 

Посёлок расположен на трассе Кемерово — Новороманово — Юрга. Поблизости расположена промышленная зона Заводского района города Кемерово (крупнейшие промышленные гиганты города ОАО «Азот», «Химпром», Кемеровский каменный карьер). Посёлок Улус-Мозжуха расположен на левом берегу реки Томь. Имеет границы: на севере с посёлком Мозжуха Кемеровского района и территорией Звёздненского сельского поселения, на юге — с посёлком Пригородным и заводами ОАО «Азот», «Химпром»; на востоке через реку Томь — с Кировским районом города Кемерово, на Западе — с Кемеровским каменным карьером и территорией Ясногорского сельского поселения Кемеровского района. Согласно генплану Кемеровского городского округа, входит в населённый пункт — город Кемерово.

В посёлке 4 улицы:
 Мозжухинская (имеющая асфальтное покрытие);
 Беговая (бывшая Почтовая);
 Улусовская (бывшая Карьерная)
 2-я Мозжухинская.
От улицы Мозжухинская расходятся многочисленные переулки.

Примечания

Ссылки 
 
 От Абы до Яи. Географический словарь Кузбасса. Кемерово: 1969

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Кемерова